

Осташево — гміна в Новодворському повіті Поморського воєводства
 Осташево — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осташево — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Осташево — село в гміні Осташево Новодворського повіту Поморського воєводства
 Осташево — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства